Osoby o tym nazwisku:
 Wawrzyniec Gnutek – katolicki duchowny, tłumacz, wykładowca 
 Zbigniew Gnutek – polski inżynier mechanik